Ирланда има више значења:

 Ирланда (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ирланда (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ирланда (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ирланда (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ирланда (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику